Капитуляции Османской империи () ― ряд договоров между Османской империей и европейскими державами, в первую очередь с Францией.

Капитуляции, или ахаднамы, как правило, являлись двусторонними актами, предусматривавшими договоренности в отношении друг друга, а не просто уступками. Капитуляции были дарами султанов к христианским государствам: им предоставлялись права и привилегии в отношении их подданных, проживающих или осуществляющих торговлю на территории империи. Такая же политика в отношении европейских государств проводилась и Византией. Согласно положениям этих капитуляций, купцы, торгующие на территории Османской империи, освобождались от каких-либо угнетений, местного налогообложения, призыва в войска и формального закрепления их места жительства. Капитуляции были изначально приняты во времена военного господства Османской империи, чтобы стимулировать торговлю с западными купцами. Однако затем они всё чаще начали использоваться для осуществления значительных экономических и политических злоупотреблений со стороны европейских держав.

История 
Изначально капитуляции заключались отдельно с каждым христианским государством, начиная с Генуи в 1453 году, которая вступила в мирные отношения с Османской империей. В более поздних капитуляциях вместе излагались все ранее принятые уступки по отношению к различным государствам, и к ним также прибавлялись особенные концессии в отношении определенных государств: так в договорах появились статьи о режиме наибольшего благоприятствования в торговле.

Около 1535 года Сулейманом Великолепным была подписана капитуляция в отношении Франции.

Франция подписала капитуляцию с мамлюкским султаном в Каире в 1500 году, во время правления Людовика XII. После того, как турки завоевали Египет после Османо-мамлюкской войны (1516―1517), они оставил в силе капитуляции, заключенные с французами и распространили их действие по всей империи.

Статус капитуляций 
Термин «капитуляция» означает то, что обычно подразумевается под несколько различными понятиями: в османском языке «капитуляция» переводится как «ahid nameh», в то время как «договор» ― «mouahed». Последнее из двух понятий подразумевает взаимное участие, первое ― нет.

Согласно положениям капитуляций, и договорам между Портой и другими государствами, которые подтверждают действие капитуляций, проживающие в Турции подданные этих государств подчинялись законам своих стран.

Денонсация капитуляций 
В 1914 году правительство под руководством группы «Единение и прогресс» денонсировало капитуляции Османской империи и начало проводить новую экономическую политику, которая должна была принести пользу для османской экономики.

Что же касается Турции, то капитуляции отменялись в соответствии с Лозаннским договором (1923), в частности, в статье 28.

Капитуляции в Египте прекратили свое действие в 1949 году в соответствии с Конвенцией Монтре об отмене капитуляций в Египте, подписанной в 1937 году.

Список капитуляций 
Капитуляции были подписаны со следующими странами:
 Венеция (1454)
 Франция (1535, 1673, 1740)
 Англия (1579, 1675, 1809)
 Нидерланды (1579, 1680)
 Австрия (1615)
 Россия (1711, 1774)
 Швеция (1737)
 Сардиния (1740, 1825)
 Дания (1746 и 1756)
 Пруссия (1761)
 Испания (1782)
 США (1830)
 Бельгия (1838)
 Ганзейский союз (1839)
 Португалия (1843)
 Греция (1854 или 1855)
 Бразилия (1858)
 Бавария (1870)

Примечания

Литература 
 Hoyle, Mark S. W. (1991). Mixed courts of Egypt. London: Graham & Trotman. xxvii, 206p. 
 F. Ahmad, «Ottoman perceptions of the capitulations 1800—1914,» Journal of Islamic Studies, 11,1 (2000), 1-20.
 Maurits H. van den Boogert and Kate Fleet (eds.), ed. (2003). The Ottoman capitulations: text and context. Rome: Istituto per l’Oriente C.A. Nallino. pp. vii, [575]-727, 14p. of plates : ill., facsims. 
 Boogert, Maurits H. van den (2005). The capitulations and the Ottoman legal system: qadis, consuls, and beraths in the 18th century. Leiden: Brill. xvi, 323p. 
 
 

 

История экономики Франции
Внешняя политика Османской империи
Отношения Османской империи и Франции
Законодательство о гражданстве